Cusset (plaats), een plaats in de Franse streek Auvergne
 Cusset (metrostation), een metrostation in de Franse stad Lyon

Zie ook 
 Station Cusset